Хенрик Сандомјешки (1130 - 18. октобар 1166) је био кнез Сандомјежа из династије Пјаст од 1138. (титуларно), односно од 1146. па до своје смрти. Био је син Болеслава III и Саломеје од Берга.

Породично стабло 

Рођени 1130.
Умрли 1166.
Пјастови